Abu Dhabi Tour 2016 var den 2. udgave af det emiratarabiske landevejscykelløb i Abu Dhabi. Løbet foregik i perioden 20. til 23. oktober 2016. Løbet var en del af UCI Asia Tour 2016 og var i kategorien 2.HC. Tanel Kangert fra  blev den samlede vinder af løbet.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Magnus Cort kørte for 
Jesper Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Samlede resultat

Eksterne henvisninger 
Officielle hjemmeside

Abu Dhabi Tour
UCI Asia Tour 2016